Nojima ist der Familienname folgender Personen:

 Kazushige Nojima (* 1964), japanischer Szenario-Schreiber für Videospiele
 Ryō Nojima (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Nojima Yasuzō (1889–1964), japanischer Fotograf